Horvátország
Nova Sela falu Kula Norinska községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Nova Sela falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében
Nova Sela falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében

 Szlovénia
Nova Sela falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban